Ronja rövardotter kan syfta på:
Ronja rövardotter, roman av Astrid Lindgren
Ronja Rövardotter (film), svensk filmatisering från 1984 som också klippts om till TV-serie
Ronja Rövardotter (musikal), svensk musikal 
Ronja Rövardotter (TV-serie, 2014), animerad japansk TV-serie från 2014
Ronja Rövardotter (TV-serie, 2023), kommande svensk TV-serie som spelas in för Viaplay